Amphiporus adriaticus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som först beskrevs av Ehrenberg 1828.  Amphiporus adriaticus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
adriaticus